Parlamento Ciudadano

Puede referirse a:

 Parlamento ciudadano de México
 Parlamento Ciudadano de Cataluña